Tordenskjolds soldater har flere betydninger:
 Tordenskjolds_soldater (udtryk) er et udtryk
 Tordenskjoldssoldater er en forening